Сергей Шкляревский:
 Шкляревский, Сергей Иванович (1928—2021) — советский и белорусский медик, Герой Социалистического Труда.
 Шкляревский, Сергей Сергеевич (1848—?) — российский врач-хирург.